La Futsal-liiga 1998-1999 è stata la seconda edizione del campionato finlandese di calcio a 5, svoltasi nel 1998-1999 ha visto sostanzialmente confermare la precedente modalità, con un aumento delle iscritte da 12 a 16.

Squadre iscritte
Malmin Ponnistajat (Ponnistajat)
FC Honka (FC Honka)
IF Kamraterna Åbo (ÅIFK)
Piikkiön Palloseura (PiPS)
Pihlavan Työväen Urheilijat, Pori (PiTU)
Törnävän Pallo-55, Seinäjoki (TP-Seinäjoki)
Galmakarleby Bollklubb, Kokkola (GBK)
Lappajärven Veikot (LaVe)
FC Gepardi, Tampere (FC Gepardi)
Sääksjärven Loiske (Loiske)
Football Team Kemi-Tornio (FTK)
Kampuksen Dynamo, Jyväskylä (FC KD)
FC Vosu, Nilsiä (Vosu)
IFK Willmanstrand (WIFK)
Porvoon Akilles (Akilles)
AC Täysosuma

Prima fase

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Seconda fase

Collegamenti esterni

Campionato finlandese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 1998
Calcio a 5 nel 1999